pillangóvirág, Cosmos növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „pillangóvirág”; e növények listája a nemzetségről szóló szócikkben olvasható. 
 pillangóvirág, Cosmos bipinnatus növényfaj; kerti pillangóvirág, sallangos pillangóvirág